Naranjal steht für:

 Naranjal (Pando), Ortschaft im Departamento Pando in Bolivien
 Kanton Naranjal, Kanton in der Provinz Guayas in Ecuador
 Naranjal (Ecuador), Hauptort des Kantons Naranjal in Ecuador
 Municipio Naranjal, Municipio in Veracruz in Mexiko
 Naranjal (Veracruz), Hauptort des Municipios in Mexiko
 Naranjal (Paraguay), Distrikt im Departamento Alto Paraná in Paraguay
 Naranjal (Peru), Ortschaft in Peru